Влади́мир Алексе́евич Попо́в:
 Попов, Владимир Алексеевич (1828—1867) — русский краевед и писатель.
 Попов, Владимир Алексеевич (1875—1942) — российский и советский писатель и просветитель, путешественник, педагог.